Hudy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Hudy (* 1962), deutsche Laufsportlerin
 Marc Hudy (* 1968), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager